Пліш:
 Пліш Богдан Йосипович (нар. 1977) — український дириґент.